Okręty US Navy o nazwie USS  "Ericsson", pochodzącej od Johna Ericssona – wynalazcy, projektanta USS "Monitor":

 Pierwszy USS "Ericsson" (TB-2) był torpedowcem, który był w służbie w latach 1897-1912.
 Drugi USS "Ericsson" (DD-56) był niszczycielem typu O'Brien, który był w służbie w latach 1915-1922. Przekazany United States Coast Guard służył pod nazwą CG-5 w latach 1925-1932.
 Trzeci USS "Ericsson" (DD-440) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1941-1946.
 Czwarty USAT "John Ericsson" był wcześniej statkiem pasażerskim "Kungsholm". Został zarekwirowany przez rząd amerykański w 1942 i początkowo był używany do transportu marines do Nowej Zelandii z San Francisco.
 Piąty USNS "John Ericsson" (T-AO-194) był okrętem zaopatrzeniowym typu Henry J. Kaiser, który operował w ramach Military Sealift Command wspierając amerykańskie okręty.

Ericsson